

Presentación previa 
Gerald Melzer fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Aleksandr Búblik derrotó en la final a Nicolás Jarry.

Cabezas de serie 

  Jordan Thompson (Primera ronda)
  Teimuraz Gabashvili (Segunda ronda)
 ' Aleksandr Búblik (Campeón)
  Dennis Novikov (Primera ronda)

<ol start=5>
  Marcelo Arévalo ''(Primera ronda)
  Alexander Sarkissian ''(Primera ronda)
  Jordi Samper ''(Segunda ronda)
  Yannick Maden ''(Primera ronda)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Morelos 2017